Carl Koechlin (1856-1914), conseiller national suisse libéral-démocratique (1897-1902), originaire de Bâle.
 Carl Koechlin (1889-1969), fils du précédent, député libéral-démocratique au Grand Conseil de Bâle-Ville (1918-1938).